Екатери́нино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области России. Входит в состав Зимницкого сельского поселения.

Расположена в 25 км к востоку от города Сафонова, в 1 км южнее автодороги , на берегу реки Дыма (приток Днепра). В 3 км к югу от деревни железнодорожная станция Издешково на линии Москва — Минск.

Население — 17 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году. По дороге в сторону села Издешково были обнаружены окопы со времен Великой Отечественной войны.

Во время СССР на территории деревни находилась ферма. На 2021 год ферма является заброшенной.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района